Human Nature può riferirsi a diversi significati:

Musica 
Human Nature, gruppo musicale australiano
Human Nature, singolo di Michael Jackson del 1983
Human Nature, un brano degli IQ, dall'album Nomzamo
Human Nature, singolo di Madonna del 1995
Human Nature, album degli America del 1998
Human Nature, album di Chava Alberstein del 2008

Altro 
Human Nature, episodio doppio della ventinovesima stagione del telefilm Doctor Who
Human Nature, film del 2001, regia di Michel Gondry e sceneggiatura di Charlie Kaufman